Сварт:
 Сварт, Чарльз Роббертс (5 декабря 1894 — 16 июля 1982) — южноафриканский политик, последний генерал-губернатор Южно-Африканского Союза и первый президент Южно-Африканской Республики.
 Сварт, Шак (родился 3 июля 1938 года) — нидерландский футболист.
 Сварт, Петрус (Peder Swart; ум. 1562) — шведский деятель, содействовавший распространению реформации в Швеции.
 Сварт, Елена (Hélène Swarth; 1859—1941) — голландская поэтесса, замужем за поэтом Фрицем Лапидотом (Frits Lapidoth).

Примечания